Bieg na 60 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Rywalizacja odbyła się pomiędzy 4–5 marca w hali Kombank Arena w stolicy Serbii, Belgradzie.

Tytułu z poprzednich mistrzostw nie broniła nieobecna na zawodach Holenderka Dafne Schippers.

Pierwotnie mistrzynią kontynentu została Brytyjka Asha Philip, srebro przypadło Ukraince Ołesii Powch, natomiast medal z brązowego kruszcu zdobyła Ewa Swoboda. W marcu 2018 roku Ukrainka Ołesia Powch została zdyskwalifikowana przez Komitet Wykonawczy Ukraińskiej Federacji Lekkoatletycznej (UAF) za stosowanie niedozwolonych środków na cztery lata, unieważniono jej wszystkie wyniki od 15 czerwca 2016 roku (od mistrzostw kraju). Halową wicemistrzynią Europy została Polska Ewa Swoboda, zaś brązowy medal otrzymała Szwajcarka Mujinga Kambundji.

Statystyka

Rekordy 
Tabela prezentuje halowy rekord świata, rekord Europy w hali, rekord halowych mistrzostw Europy, a także najlepsze osiągnięcia w hali w Europie i na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Najlepsze wyniki w Europie 
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na Starym Kontynencie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie polskim (CET).
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Wyniki

Eliminacje 
Rozegrano 5 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 38 sprinterek z 24 państw. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych czterech miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniły kolejne cztery biegaczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, do których przystąpiły 24 sprinterki z 16 krajów. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład finału uzupełniły kolejne dwie biegaczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Bieg na 60 m kobiet